Biznes:
 Summit Entertainment – jedna z większych amerykańskich wytwórń filmowych
Technologie:
 Summit – najszybszy superkomputer świata (w roku 2018), zainstalowany w Oak Ridge National Laboratory w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Summit – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pima
 Summit – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Summit – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Summit – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Pike
 Summit – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Summit – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Muskogee
 Summit – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Benton
 Summit – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Summit – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Summit – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Summit – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Iron
 Summit – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Summit – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Summit – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Summit – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
 Summit – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Summit (ang. Summit Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Summit (ang. Summit Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Summit (ang. Summit Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Summit (ang. Summit Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Summit (ang. Summit Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
 Summit (ang. Summit Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Summit (ang. Summit County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Summit (ang. Summit County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Summit (ang. Summit County) – w stanie Utah